Manuel Villavicencio puede hacer referencia a:
 Manuel Ascencio Villavicencio, político peruano.
 Manuel Villavicencio Freyre (1842-1925), militar peruano.